Marco Beltrandi (1969) – politico italiano
 Rodolfo Beltrandi (1930) – ex calciatore italiano